Фора

 Фора — у грі або змаганнях наперед обумовлена пільга (якась кількість очок, ходів тощо), що надається сильнішим слабшому.
 Фора — вигук схвалення, який уживається як прохання глядачів, повторити виступ; біс

Топоніми

Сан-Вісенте-де-Фора — парафія.

Примітки